Гай Леканий Бас (Gaius Laecanius Bassus) e име на римските политици:

 Гай Леканий Бас, суфектконсул 40 г.
 Гай Леканий Бас (консул 64 г.), син на горния
 Гай Леканий Бас Цецина Пет, суфектконсул 70 г., осиновен от консула 64 г.
 Гай Леканий Бас Пакций Пелигн, осиновен